Margrete eller Margrethe af Danmark kan henvise til:

 Margrete Fredkulla (død 1130) – datter af Inge den Ældre af Sverige og gift med Kong Niels af Danmark
 Dronning Dagmar (1186–1212), født som prinsesse Markéta Přemyslovna af Bøhmen – datter af Ottokar 1. af Bøhmen og Valdemar Sejrs første dronning
 Margrete Sambiria (også kaldet Margrete Sprænghest) (1230–1282) – datter af Fyrst Sambor af Pommern og gift med Christoffer 1.
 Margrete 1. (1353–1412) – datter af Valdemar Atterdag og de facto regerende dronning af Danmark, Norge og Sverige
 Margrete af Danmark (1456–1486) – datter af Christian 1. og Jakob 3. af Skotlands dronning
 Prinsesse Margrethe af Danmark (1895–1992) – datter af Prins Valdemar af Danmark og gift med Prins René af Bourbon-Parma
 Prinsesse Margaretha af Sverige (1899–1977) – datter af Prins Carl af Sverige og gift med Prins Axel af Danmark
 Margrethe 2. (født 1940) – regerende dronning af Danmark siden 1972

Se også 
 Barken Margrethe af Danmark – en dansk film fra 1934